COSAC est un sigle qui signifie :
 Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires, un organe de l'Union européenne,
 COmité Sectoriel Aérospatial de Certification de la Confédération Française pour les Essais Non Destructifs